Heron eller Héron kan syfta på:

Heron City – shopping- och upplevelsecentrum i Kungens kurva, Huddinge kommun
 Filmstaden Heron City – en biograf
Heron Tower – en skyskrapa i London
De Havilland Heron – ett fyrmotorigt flygplan
IAI Heron – en obemannad luftfarkost även Heron TP
 Heron (auktor) – en auktorsförkortning och personer den syftar på
 Heron (företag)

Personer

Med Heron som förnamn
 Heron från Alexandria (omkring 10–70), grekisk fysiker och matematiker
 Sankt Heron (107–127), 3:e biskopen av Antiokia

Med Heron som efternamn
 Francis Heron (1853–1914), engelsk fotbollsspelare
 Gil Scott-Heron (1949–2011), amerikansk poet och musiker
 Hubert Heron (1852–1914), engelsk fotbollsspelare
 John Heron (född 1928), brittisk samhällsvetare
 Mike Heron (född 1942), skotsk musiker och kompositör
 Patrick Heron (1920–1999), konstnär från St. Ives, Cornwall

Geografi
 Héron, kommun och ort i Belgien
 Heron, Montana, ort i Montana, USA

Se även 
 Heron Island – flera
 Hero (grekisk mytologi)
Herons formel – sambandet mellan en godtycklig triangels area och dess sidor

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor